Острый Камень — название населённых пунктов.

Россия 
 Острый Камень — село в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Острый Камень — деревня в Дедовичском районе Псковской области.

Украина 
 Острый Камень — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.